

Geografia

Francia 
 Weißenburg – antico nome tedesco di Wissembourg, città nel dipartimento del Basso Reno (Grand Est)

Germania 
 Weißenburg in Bayern – città nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Polonia 
 Weißenburg – antico nome tedesco di Białogard, città nel distretto di Białogard (Pomerania Occidentale)

Romania 
 Weißenburg – antico nome tedesco di Alba Iulia, città nel distretto di Alba (Transilvania)

Serbia 
 Griechisch-Weißenburg – antico nome tedesco di Belgrado, città nel distretto di Belgrado (Serbia centrale)

Svizzera 
 Weissenburg im Simmental – frazione di Därstetten, città nella regione dell'Oberland (Canton Berna)

Altro 
 Abbazia di Wissembourg, già abbazia di Weißenburg – abbazia situata nel comune francese di Wissembourg
 Otfrid di Weissenburg (800 circa-870) – monaco e poeta tedesco
 SMS Weissenburg – nave da battaglia della Kaiserliche Marine tedesca